386BSD est un système d'exploitation libre de type BSD, dérivé de 4.3BSD NET/2 sur les architectures i386. 386BSD a été principalement écrit par Lynne et William Jolitz.

La première version fonctionnelle date de 1992, et le développement s'est arrêté en 1997.

Aujourd'hui encore le développement de 386BSD continue sur des systèmes dérivés (tels que Darwin d'Apple et OpenBSD).

Lien externe 
  Site officiel

BSD
Unix